Kagen bezeichnet:

 Kagen (Ära), eine japanische Ära von 1303 bis 1307
 Kågen, eine norwegische Insel
 Kagen (Buchbach), Ortsteil des Marktes Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Kagen (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Kagen (Käbschütztal), ehemalige Gemeinde in Sachsen

Kagen ist der Familienname folgender Personen:
 David Kagen (* 1948), US-amerikanischer Schauspieler
 Steve Kagen (* 1949), US-amerikanischer Politiker